Carl Mannerheim ist der Name folgender Personen:

* Carl Erik Mannerheim (1759–1837), finnischer Militär und Politiker